|-
| 5201 Ferraz-Mello || 1983 XF || 1 decembrie 1983 || Anderson Mesa || E. Bowell
|-
| 5202 || 1983 XX || 5 decembrie 1983 || Kleť || A. Mrkos
|-
| 5203 Pavarotti ||  || 27 septembrie 1984 || Kleť || 
|-
| 5204 Herakleitos ||  || 11 februarie 1988 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 5205 ||  || 11 februarie 1988 || Kushiro || , 
|-
| 5206 Kodomonomori || 1988 ED || 7 martie 1988 ||  || 
|-
| 5207 Hearnshaw || 1988 HE || 15 aprilie 1988 ||  || , 
|-
| 5208 Royer ||  || 6 februarie 1989 || Palomar || E. F. Helin
|-
| 5209 ||  || 13 februarie 1989 ||  || T. Seki
|-
| 5210 Saint-Saëns ||  || 7 martie 1989 ||  || F. Börngen
|-
| 5211 Stevenson || 1989 NX || 8 iulie 1989 || Palomar || C. S. Shoemaker, E. M. Shoemaker
|-
| 5212 || 1989 SS || 29 septembrie 1989 || Kushiro || , 
|-
| 5213 Takahashi || 1990 FU || 18 martie 1990 ||  || K. Endate, 
|-
| 5214 Oozora ||  || 13 noiembrie 1990 || Kitami || , K. Watanabe
|-
| 5215 Tsurui || 1991 AE || 9 ianuarie 1991 || Kushiro || , K. Watanabe
|-
| 5216 || 1941 HA || 16 aprilie 1941 || Turku || L. Oterma
|-
| 5217 Chaozhou || 1966 CL || 13 februarie 1966 ||  || 
|-
| 5218 Kutsak ||  || 9 octombrie 1969 ||  || B. A. Burnașeva
|-
| 5219 Zemka ||  || 2 aprilie 1976 || Nauchnij || N. S. Cernîh
|-
| 5220 Vika ||  || 23 septembrie 1979 || Nauchnij || N. S. Cernîh
|-
| 5221 Fabribudweis || 1980 FB || 16 martie 1980 || Kleť || 
|-
|  ||  || 11 octombrie 1980 ||  || N. S. Cernîh
|-
| 5223 McSween ||  || 6 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 5224 Abbe ||  || 21 februarie 1982 ||  || F. Börngen
|-
| 5225 Loral ||  || 12 octombrie 1983 || Anderson Mesa || E. Bowell
|-
| 5226 Pollack || 1983 WL || 28 noiembrie 1983 || Anderson Mesa || E. Bowell
|-
| 5227 || 1986 PE || 4 august 1986 || Palomar || 
|-
| 5228 Máca || 1986 VT || 3 noiembrie 1986 || Kleť || 
|-
| 5229 ||  || 23 februarie 1987 || La Silla || H. Debehogne
|-
| 5230 Asahina || 1988 EF || 10 martie 1988 || Palomar || 
|-
| 5231 Verne || 1988 JV || 9 mai 1988 || Palomar || C. S. Shoemaker
|-
| 5232 Jordaens ||  || 14 august 1988 || Haute Provence || E. W. Elst
|-
| 5233 ||  || 14 septembrie 1988 ||  || S. J. Bus
|-
| 5234 Sechenov || 1989 VP || 4 noiembrie 1989 ||  || L. G. Karacikina
|-
| 5235 Jean-Loup ||  || 16 septembrie 1990 || Palomar || H. E. Holt
|-
| 5236 Yoko ||  || 10 octombrie 1990 || Kani || , 
|-
| 5237 Yoshikawa ||  || 26 octombrie 1990 ||  || T. Urata
|-
| 5238 Naozane ||  || 13 noiembrie 1990 ||  || , 
|-
| 5239 Reiki ||  || 14 noiembrie 1990 ||  || , 
|-
| 5240 Kwasan || 1990 XE || 7 decembrie 1990 || Toyota || K. Suzuki, T. Urata
|-
| 5241 || 1990 YL || 23 decembrie 1990 || Kushiro || , 
|-
| 5242 Kenreimonin || 1991 BO || 18 ianuarie 1991 ||  || , T. Urata
|-
| 5243 Clasien || 1246 T-2 || 29 septembrie 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
|  ||  || 29 septembrie 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 5245 Maslyakov ||  || 1 aprilie 1976 ||  || N. S. Cernîh
|-
| 5246 Migliorini || 1979 OB || 26 iulie 1979 || Anderson Mesa || E. Bowell
|-
| 5247 Krylov ||  || 20 octombrie 1982 ||  || L. G. Karacikina
|-
| 5248 Scardia || 1983 GQ || 6 aprilie 1983 || La Silla || H. Debehogne, 
|-
| 5249 Giza || 1983 HJ || 18 aprilie 1983 || Anderson Mesa || 
|-
| 5250 Jas || 1984 QF || 21 august 1984 || Kleť || A. Mrkos
|-
| 5251 Bradwood || 1985 KA || 18 mai 1985 ||  || , 
|-
| 5252 Vikrymov ||  || 13 august 1985 ||  || N. S. Cernîh
|-
| 5253 || 1985 XB || 15 decembrie 1985 || Palomar || 
|-
| 5254 Ulysses ||  || 7 noiembrie 1986 || Haute Provence || E. W. Elst
|-
| 5255 Johnsophie || 1988 KF || 19 mai 1988 || Palomar || E. F. Helin
|-
| 5256 Farquhar || 1988 NN || 11 iulie 1988 || Palomar || E. F. Helin, , 
|-
| 5257 ||  || 14 septembrie 1988 ||  || S. J. Bus
|-
|  ||  || 1 ianuarie 1989 ||  || 
|-
|  ||  || 30 ianuarie 1989 || Palomar || C. S. Shoemaker, E. M. Shoemaker
|-
| 5260 Philvéron || 1989 RH || 2 septembrie 1989 || Haute Provence || E. W. Elst
|-
| 5261 Eureka || 1990 MB || 20 iunie 1990 || Palomar || , H. E. Holt
|-
| 5262 Brucegoldberg ||  || 14 decembrie 1990 || Palomar || E. F. Helin
|-
| 5263 Arrius ||  || 13 aprilie 1991 || Siding Spring || 
|-
|  || 1991 KC || 17 mai 1991 || Palomar || C. S. Shoemaker, E. M. Shoemaker
|-
| 5265 Schadow || 2570 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 5266 Rauch || 4047 T-2 || 29 septembrie 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 5267 || 1966 CF || 13 februarie 1966 ||  || 
|-
| 5268 ||  || 26 octombrie 1971 || Hamburg-Bergedorf || L. Kohoutek
|-
| 5269 Paustovskij ||  || 28 septembrie 1978 ||  || N. S. Cernîh
|-
| 5270 Kakabadze || 1979 KR || 19 mai 1979 || La Silla || 
|-
| 5271 ||  || 25 iunie 1979 || Siding Spring || E. F. Helin, S. J. Bus
|-
| 5272 Dickinson ||  || 30 august 1981 || Anderson Mesa || E. Bowell
|-
| 5273 Peilisheng ||  || 16 februarie 1982 ||  || 
|-
| 5274 Degewij || 1985 RS || 14 septembrie 1985 || Anderson Mesa || E. Bowell
|-
| 5275 Zdislava || 1986 UU || 28 octombrie 1986 || Kleť || 
|-
| 5276 Gulkis || 1987 GK || 1 aprilie 1987 || Palomar || E. F. Helin
|-
| 5277 Brisbane || 1988 DO || 22 februarie 1988 || Siding Spring || R. H. McNaught
|-
| 5278 Polly ||  || 12 martie 1988 || Palomar || E. F. Helin
|-
| 5279 Arthuradel || 1988 LA || 8 iunie 1988 || Palomar || 
|-
| 5280 || 1988 PT || 11 august 1988 || Palomar || , 
|-
| 5281 Lindstrom ||  || 6 septembrie 1988 ||  || S. J. Bus
|-
| 5282 Yamatotakeru || 1988 VT || 2 noiembrie 1988 ||  || 
|-
|  || 1989 BW || 31 ianuarie 1989 || Palomar || C. S. Shoemaker
|-
|  ||  || 1 februarie 1989 || Palomar || C. S. Shoemaker, E. M. Shoemaker
|-
|  ||  || 9 martie 1989 || Palomar || C. S. Shoemaker, E. M. Shoemaker
|-
| 5286 Haruomukai ||  || 4 noiembrie 1989 || Kagoshima || , 
|-
| 5287 Heishu || 1989 WE || 20 noiembrie 1989 || Kani || , 
|-
| 5288 Nankichi || 1989 XD || 3 decembrie 1989 || Kani || Y. Mizuno, T. Furuta
|-
| 5289 Niemela ||  || 28 mai 1990 ||  || 
|-
| 5290 Langevin ||  || 30 iulie 1990 || Palomar || H. E. Holt
|-
| 5291 Yuuko || 1990 YT || 20 decembrie 1990 || Kushiro || , 
|-
| 5292 ||  || 12 ianuarie 1991 || Fujieda || , 
|-
| 5293 Bentengahama ||  || 23 ianuarie 1991 || Kushiro || , 
|-
| 5294 Onnetoh || 1991 CB || 3 februarie 1991 ||  || K. Endate, K. Watanabe
|-
| 5295 Masayo || 1991 CE || 5 februarie 1991 || Kani || , 
|-
| 5296 Friedrich || 9546 P-L || 17 octombrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 5297 Schinkel || 4170 T-2 || 29 septembrie 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 5298 Paraskevopoulos || 1966 PK || 7 august 1966 ||  || 
|-
| 5299 Bittesini || 1969 LB || 8 iunie 1969 ||  || 
|-
| 5300 Sats ||  || 19 septembrie 1974 ||  || L. I. Cernîh
|-